Desa Jambangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 110,95), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 111,37), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,95), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,68), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 112,10), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 113,49), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,40), 
 Desa Jambangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,17, long 112,76), 

Robotskapade Indonesienförgreningar